Серифонте́н, Серіфонтен () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 70 км на північний захід від Парижа, 75 км на південний захід від Ам'єна, 25 км на захід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1089 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2799,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Серифонтен на сайті французького Національного інституту географії
 Серифонтен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Серифонтен на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Серифонтен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Серифонтен на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза